Happy Valley (Alaska)
 Happy Valley (Oregon)
 Happy Valley-Goose Bay, vila de la regió de Labrador, a la província de Terranova i Labrador (Canadà).
 Happy Valley (Austràlia del Sud), suburbi d'Adelaida (Austràlia).